Футлик — фамилия:

 Футлик, Лев Иудович (1927—2004) — советский театральный деятель, режиссёр и педагог, Заслуженный работник культуры РСФСР.
 Футлик, Мендель Иудович (род. 1933) — советский архитектор, Заслуженный архитектор Российской Федерации (2019). 
 Футлик, Нинель Даниловна (в девичестве Сильванович, 1924—2008) — советская балерина и педагог, Заслуженный учитель РСФСР; жена Льва Футлика.

См. также 
 Футрик